Колами (народ)
 Колами (язык)
 Юго-восточный колами язык (найки)